Эд-Дафра может означать:

 Эд-Дафра — регион.
 Эд-Дафра (футбольный клуб) — футбольный клуб.
 Эд-Дафра (стадион) — стадион.
 Эд-Дафра (авиабаза) — авиабаза.